Двойной агент (фильм):
 Двойной агент (фильм, 1992) — приключенческий фильм, комедия режиссёра Дункан МакЛахлана.
 Двойной агент (фильм, 2004) — художественный фильм 2004 года, режиссёр Марек Каниевска.
 Двойной агент (фильм, 2011) — американский политический триллер Майкла Брандта.
 Двойной агент (фильм, 2021) — американский триллер, режиссёр Адам Паттерсон.